Ellery – comune degli Stati Uniti d'America
 Arthur Ellery – regista e attore statunitense del cinema muto
 Christopher Ellery – politico statunitense

Pagine correlate 

Ellery Queen